All's Fair – cortometraggio muto britannico del 1913 diretto da Hay Plumb
 All's Fair – cortometraggio  statunitense del 1938 diretto da Robert Hall
 Accademia di guerra (All's Fair) – film statunitense del 1989 diretto da Rocky Lane
 All's Fair – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1976 al 1977